Benjamin Harrison este numele a mai multor persoane după cum urmează: 

 Benjamin Harrison V, unul din cei 56 de semnatari ai Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii și stră-bunicul președintelui Benjamin Harrison; 
  Benjamin Harrison VI a fost cel de-al douăzeci și treilea președinte al Statelor Unite ale Americii. 
  Benjamin Harrison (dezvoltator) este numele unuia din dezvoltatorii unui joc pe computer Angband (joc computer).

Vezi și  

  Harrison (dezambiguizare)